Argentina – rodzaj roślin z rodziny różowatych wyróżniany w niektórych ujęciach, poza tym gatunki tu zaliczane włączane bywają zwykle do rodzaju pięciornik Potentilla. Rodzaj obejmuje ok. 60–70 gatunków. Większość z nich występuje w południowo-wschodniej Azji i na Nowej Gwinei. Szerzej rozprzestrzeniony w całej strefie umiarkowanej półkuli północnej jest tylko jeden gatunek – pięciornik gęsi A. anserina. Poza tym jeszcze dwa gatunki występują w Ameryce Północnej (A. pacifica i A. subarctica), a jeden w Nowej Zelandii (A. anserinoides). Jedynym przedstawicielem w polskiej florze jest pięciornik gęsi.

Znaczenie użytkowe ma pięciornik gęsi, wykorzystywany (zwłaszcza dawniej) jako roślina lecznicza, kosmetyczna i jadalna.

Nazwa rodzaju utworzona została na bazie łacińskiego słowa argentum znaczącego „srebro”. We współczesnym piśmiennictwie polskojęzycznym rodzaj nie jest wyróżniany, w dawniejszych ujęciach określany był zwykle mianem „srebrnik”, rzadziej „sczyrzyca” i „złotnik”.

Morfologia 
Rośliny zielne, ew. w przypadku włączania tu rodzaju Tylosperma także krzewinki. Od rodzaju pięciornik różnią się budową przylistków i słupkowia. Te pierwsze zrastają się na stronie brzusznej ogonka liściowego (u Potentilla sensu stricto przyrastają tylko z boków do nasady ogonka). Z kolei słupek osadzony jest z boku zalążni, a nie na jej szczycie.

Systematyka 
Rodzaj opisany został po raz pierwszy przez Johna Hilla w 1756, ale poprawną diagnozę taksonomiczną opublikował Per Axel Rydberg w 1908, który za cechę diagnostyczną tego rodzaju uznał boczne położenie słupka względem zalążni, podczas gdy w rodzaju pięciornik Potentilla słupek usytuowany jest na szczycie zalążni. Celowość wyróżniania rodzaju była i wciąż bywa kwestionowana, ale kolejne odkrycia wskazują na jego istotność dla uporządkowania klasyfikacji taksonomicznej w obrębie plemienia Potentilleae. Po odłączeniu z rodzaju Potentilla grup gatunków wyraźnie odrębnych, zagnieżdżonych w obrębie podplemienia Fragariinae (takich jak pięciornik skalny wchodzący w skład rodzaju Drymocallis, czy pięciornik krzewiasty z rodzaju Dasiphora) pozostałe gatunki zaliczane do podplemienia Potentillinae okazały się w wyniku analiz molekularnych tworzyć dwie odrębne grupy (klady). Jedną tworzą różne gatunki rodzaju Potentilla wraz z zagnieżdżonymi wśród nich tradycyjnie wyróżnianymi rodzajami takimi jak Horkelia i Ivesia, a drugą gatunki rodzaju Argentina wraz z rodzajami Tylosperma i Piletophyllum. Dla zachowania monofiletycznego ujęcia rodzaju Potentilla jednym z rozwiązań jest włączenie całego podplemienia do tego rodzaju. Problemem są jednak wątpliwości co do pozycji grupy Argentina. O ile analizy plastydowego DNA wskazują na siostrzaną relację tej grupy względem Potentilla, o tyle analizy DNA jądrowego kodującego rybosomalny RNA wskazują na przynależność grupy Argentina raczej do podplemienia Fragariinae. W dodatku cecha diagnostyczna różniąca Argentina od Potentilla polegająca na zrastaniu się przylistków na doosiowej stronie ogonka liściowego (w grupie Potentilla przylistki zawsze przyrośnięte są bocznie do nasady ogonka) jest wspólna z rodzajami Dasiphora i Fragaria. W tej sytuacji rekomendowane jest odrębne ujmowanie obu grup w randze osobnych rodzajów, co przyjęte zostało też w taksonomicznych bazach danych Catalogue of Life i POWO. Odrębną i wciąż podlegającą debacie sprawą jest to, czy obie grupy mają mieć status rodzajów (odpowiednio Argentina i Potentilla), czy też powinny być dzielone na mniejsze rodzaje. W przypadku grupy Argentina opcjonalny jest jej podział na dwa rodzaje – Argentina, grupujący rośliny zielne i Tylosperma, obejmujący dwa gatunki krzewinek o ogonkach i szypułkach połączonych stawowato.
 
 Pozycja rodzaju na drzewie filogenetycznym plemienia

 Wykaz gatunków

Przypisy 

Różowate